Третий чемпионат Молодёжной хоккейной лиги проходил с 6 сентября 2011 года по 26 апреля 2012 года. Кубок Харламова, а вместе с ним и звание чемпиона МХЛ завоевал клуб «Омские ястребы», в финале обыгравший прошлогоднего победителя — команду «Красная армия».

Межсезонье

Турниры 
Для обеспечения надлежащей подготовки команд проходило несколько предсезонных турниров.

События 

 27 июня было принято решение о создании в МХЛ группы Б, целью которой, согласно словам управляющего директора МХЛ, создание в России разветвлённой сети хоккейных лиг.
 Стало известно, что в новом сезоне МХЛ дебютируют две новые команды: словацкая «Татранские волки» — молодёжный клуб, аффилированный с «Левом» из Попрада, и «Мамонты Югры» («Югра» Ханты-Мансийск).

Кубок Мира среди молодёжных клубных команд 

С 30 августа по 4 сентября 2011 года в Омске проходил Кубок Мира среди молодёжных клубных команд. Его участниками стали молодёжные команды из разных стран мира:
 : Красная армия
 : Энергия
 : Ред Хоукс
 : Ойл Бэронс
 : EJHL All Stars
 : ХК Рига
 : Татранские волки
 : Динамо-Шинник
В финале турнира между собой сошлись команды «Красная Армия» и «Энергия». Встреча закончилась разгромом чешского клуба со счётом 7:2.

Матчи Звезд

Кубок Вызова 

Матч за Кубок вызова проходил в Магнитогорске на Арене Металлург и завершился со счётом 4:2 в пользу команды Запада.

Кубок Будущего 
Первый в истории Кубок Будущего МХЛ (U-18) состоялся в Челябинске. Команда Запада оказалась сильнее команды Востока со счётом 3:1.

Сборная команда МХЛ «Красные звёзды» 
В новом сезоне тренером «Красных Звёзд» был назначен наставник «Реактора» Александр Соколов, его помощником стал Леонидс Тамбиевс, главный тренер ХК «Рига». Также была создана сборная МХЛ среди игроков до восемнадцати лет: «Red Stars Junior». Главными тренерами стали Андрей Сапожников и Вячеслав Рьянов.

Североамериканское турне «Красных звёзд» 
График очередного североамериканского турне «Красных Звёзд» был утверждён 8 ноября 2011 года. В период с 17 декабря 2011 года по 5 января 2012 года команда провела 8 матчей со сборными различных университетов и колледжей Северной Америки:

Регулярный чемпионат

Состав дивизионов

События 

 Регулярный чемпионат стартовал 6 сентября 2011 года матчем за Кубок Открытия между «Красной армией» и «Стальными лисами». В конце первого периода нападающий московского клуба Сергей Барбашев реализовал большинство 5 на 3 и вывел свою команду вперёд. Только лишь на шестой минуте третьего периода Кирилл Лебедев смог сравнять счёт. Однако за пять минут до конца матча Богдан Потехин с передачи Даниила Апалькова забросил победную шайбу.
 В связи с трагедией под Ярославлем был отменён матч между «Локо» и «Стальными Лисами», который должен был пройти 8 сентября, на неопределённый срок перенесён матч между «Локо» и «Авто». Лигой было принято решение оставить на усмотрение команд, проводить матчи чемпионата МХЛ или нет.

Итоговая таблица

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Положение команд по итогам регулярного чемпионата 

Полужирным шрифтом выделены команды вышедшие в плей-офф, курсивом - команды не попавшие в плей-офф.

Победителем регулярного чемпионата МХЛ стала команда «Омские ястребы»

Плей-офф 
Право на попадание в плей-офф получили команды, занявшие 1-4 места в дивизионах. Второй этап чемпионата начался 15 марта 2012 года. Все серии, кроме финальной, проводились до трёх побед.

Лучшие игроки плей-офф

Плей-аут 
В играх плей-аут участвуют команды, не попавшие в плей-офф, а именно коллективы, занявшие с 5-го по 8-е место в своих дивизионах. С 17 марта по 22 апреля команды провели 12 матчей – по 4 игры (по 2 спаренных матча дома и на выезде) с соседями по дивизиону. Несмотря на то что игры проходят внутри дивизиона, таблица плей-аута сводная, и вылетают две худшие команды вне зависимости от принадлежности к дивизиону и конференции. Стоит отметить, что очки, набранные в регулярном чемпионате, сохраняются.

Примечание
  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очков.

Полужирным шрифтом выделены команды, остающиеся в чемпионате МХЛ на сезон 2012/2013.Курсивом'' выделены команды, потерявшие места в чемпионате МХЛ и переходящие в первенство МХЛ.

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 

Молодёжная хоккейная лига
2011 год в хоккее
2012 год в хоккее